ГЕС Субарнарекха І – гідроелектростанція на сході Індії у штаті Джхаркханд. 
 ГЕС Субарнарекха ІІ – гідроелектростанція на сході Індії у штаті Джхаркханд.